The Studio Murder Mystery – film del 1929 diretto da Frank Tuttle
The Studio Murder Mystery – film del 1932 diretto da Joseph Henabery